Лемуан, Жан-Батист:
 Лемуан, Жан-Батист (1704—1778) — французский скульптор.
 Лемуан, Жан-Батист (1751—1796) — французский композитор.
  (род. 1977) — французский политик.